Фёдор Корш: Корш, Фёдор Адамович (1852—1923) — русский антрепренёр, драматург, переводчик, адвокат, двоюродный брат Ф. Е. Корша.
 Корш, Фёдор Евгеньевич (1843—1915) — русский филолог-классик, переводчик, славист и востоковед, педагог, сын Е. Ф. Корша.